Лос Амарадерос има више значења:

 Лос Амарадерос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Амарадерос (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику